

Nederlandse personen
 Adriaan Bijleveld (1787-1852), militair
 André Bijleveld (1959), componist, dirigent en musicus
 Ank Bijleveld (1962), bestuurster, burgemeester van Hof van Twente en politica
 Anne Willem Bijleveld (1946), bestuurder en VN-functionaris
 Casparus Bijleveld (1755-1820), jurist en politicus
 Catrien Bijleveld (1958), criminologe, hoogleraar en methodoloog
 Charles Bijleveld (1869-1948), ambtenaar, bestuurder en jurist
 Charles Bijleveld (1944), medicus, kinderarts en kindergastro-enteroloog
 Clemens Bijleveld, predikant
 Cornelis Gerrit Bijleveld (1765-1849), burgemeester van Middelburg en politicus
 Daniel Jan Bijleveld (1791-1885), jurist en politicus
 François Pierre Bijleveld (1797-1878), advocaat en burgemeester van Nijmegen
 Hendrik Bijleveld (1848-1918), onderwijzer en politicus 
 Hendrik Bijleveld (1885-1954), advocaat en politicus
 Henny-Annie Bijleveld (1946), filosofe, hoogleraar, psychologe en taalkundige
 Hildebrand Bijleveld (1966), journalist, mediaondernemer, presentator en programmamaker
 Jean François Bijleveld (1794-1875), burgemeester van Middelburg en politicus
 Jean François Bijleveld (1837-1905), advocaat, politicus en rijksarchivaris 
 Johannes Bijleveld (1885-1943), ambtenaar, bestuurder en gouverneur
 Joke Bijleveld (1940), atlete
 Jurjen Bijleveld (1979), voetballer
 Kersten Bijleveld (1963), predikant en theoloog
 Leontine Bijleveld (1955), adviseuse, bestuurster en publiciste
 Maarten Bijleveld (1874-1931), ondernemer en politicus
 Paul Bijleveld (1959), bankier en bestuurder
 Pieter Claude Bijleveld (1828-1898), burgemeester van Nijmegen en Zaltbommel
 Pieter Jan Bijleveld (1859-1943), rechter
 Pieter Jan Bijleveld (1930-2006), advocaat en rechter 
 Rudolf Theodoor Bijleveld (1835-1920), jurist en procureur-generaal
 Rudolf Theodoor Bijleveld (1909-1973), burgemeester van Borger en Hattem
 Thomas Bijleveld (1916), burgemeester van Breukelen en Rhenen
 Willem Bijleveld (1952), bestuurder en astronoom
 Willem Hendrik Bijleveld (1938), burgemeester van Houten en rechter
 Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld (1878-1952), archivaris, bestuurder, historicus en publicist

Thais persoon
 Tassapon Bijleveld (1967), bestuurder en topfunctionaris

Overige
Erven J. Bijleveld, uitgeverij en boekhandel  
Bijleveld (afwatering)  
Polder Bijleveld 
Oudhuizen beoosten Bijleveld, voormalig waterschap in Utrecht       
Verzorgingsplaats Bijleveld, verzorgingsplaats langs de A12 nabij Harmelen

Zie ook
 Van Bijlevelt (doorverwijspagina)